Миния () — река на западе Литвы. Правый и самый нижний приток реки Неман. Длина реки составляет 213 км, площадь водосборного бассейна — 2980 км².

Исток реки расположен на Жямайтской возвышенности (в озере Дидово). В низовье сливается с рукавом Немана и образует дельту. Питание смешанное, преимущественно дождевое. На реке расположены города Гаргждай и Прекуле.

Притоки 
Основной приток — Саланта.

 Слева: Пала, Алантас, Žvelsa, Agluona, Veiviržas, Tenenys
 Справа: Sausdaravas, Бабрунгас, Mišupė, Salnatas

Литература 
 

Реки Литвы
Клайпедский уезд
Тельшяйский уезд
Притоки Немана